Валенти́н Ивано́в: Иванов, Валентин Алексеевич (1909—1964) — советский театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1952).
 Иванов, Валентин Андреевич (1941—2013) — советский физик и альпинист.
 Иванов, Валентин Борисович (1941—2016) — российский энергетик, политик, депутат Государственной Думы.
 Иванов, Валентин Валентинович (род. 1961) — советский футболист, российский футбольный судья.
 Иванов, Валентин Гаврилович (1936—2008) — советский и украинский композитор, мультиинструменталист.
 Иванов, Валентин (род. 1967) — болгарский астроном и писатель-фантаст.
 Иванов, Валентин Дмитриевич (1902—1975) — советский писатель.
 Иванов, Валентин Иванович — директор института Генплана Москвы в 1983—1988 годах.
 Иванов, Валентин Козьмич (1934—2011) — советский футболист, советский и российский тренер.
 Иванов, Валентин Константинович (1908—1992) — советский математик.
 Иванов, Валентин Прокофьевич (1911—1993) — советский артиллерист, Герой Советского Союза (лишён звания).
 Иванов, Валентин Тимофеевич (1929—2003) — советский и российский математик.